est un court métrage muet réalisé par Sean Astin en 2003.

Pendant un jour de congé sur le tournage du Seigneur des Anneaux, Sean Astin (Sam Gamegie) réalisa ce film, qui a pour acteurs Andrew Lesnie, Peter Jackson et les doublures de certains acteurs du film.

On peut le découvrir dans les bonus de la version collector édition limitée du DVD Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours.

Synopsis 
Un colleur d'affiches (Andrew Lesnie) essaye de mettre en place une affiche, mais il a mal au dos et son échelle est cassée. Il est sur le point d'abandonner quand une femme de petite taille (Praphaphorn Chansantor) lui vient en aide et colle la partie inférieure de l'affiche au mur, ce qui retient l'attention d'un très grand homme (Paul Randall), qui colle la partie supérieure de l'affiche au mur.

Après avoir observé l'affiche, les trois protagonistes partent ensemble dans un bus.

Casting 
Andrew Lesnie (directeur de la photographie dans Le Seigneur des anneaux) : Le colleur d'affiches
Praphaphorn Chansantor (doublure de Billy Boyd dans Le Seigneur des anneaux) : La petite femme
Paul Randall (doublure de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux) : Le grand homme 
Peter Jackson (réalisateur de la trilogie Le Seigneur des anneaux) : Le conducteur du bus

Anecdotes 
On peut apercevoir sur le bus conduit par Peter Jackson des affiches pour Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau sur les côtés.
Le réalisateur Sean Astin laisse à la fin du générique un message : PS Je t'aime Christine (P.S. I Love You Christine).
Elijah Wood a été le premier assistant réalisateur.
C'est Billy Boyd qui a fait le choix de la bande son du film (Che gelida manina de Giacomo Puccini).
L'histoire a été écrite par Sean Astin et Dominic Monaghan.

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2003
Film dramatique américain
Court métrage américain